En la teoría de números, los números armónicos son las sumas de los inversos de los números enteros, formando la serie armónica. Número armónico también puede referirse a:

 Armónico, una onda periódica con una frecuencia que es un múltiplo entero de la frecuencia de otra onda
 Números de divisores armónicos, también llamados números de Ore o números armónicos de Ore, números enteros positivos cuyos divisores tienen una media armónica entera
 3-números lisos, números cuyos únicos factores primos son 2 y 3